Trabuko ima više značenja:
 Trabuko (Bijela)
 Trabuko (Trevizo)